Kraken: más néven Leviathán, tengeri mondák szüleménye, hatalmas fejlábú több szemmel.
 Kraken: egy hatalmas, lábasfejű szörny a Karib-Tenger kalózai című filmből.
 Kraken: China Miéville 2010-ben megjelent regénye.
 Kraken vagy El Kraken: a mexikói Mazatlán legnagyobb labdarúgó-stadionja